Панк, па́нки ( — перен. разг. «хулиган», «шпана», «дрянь») — субкультура, возникшая в конце 1960-х — начале 1970-х годов в Великобритании, США, Канаде и Австралии.

Такие группы, как Ramones и Sex Pistols, считаются первыми группами, игравшими музыку в стиле «панк-рок».
С панк-роком тесно связано имя известного американского художника Энди Уорхола и продюсированной им группой Velvet Underground; их солист Лу Рид считается отцом-основателем альтернативного рока, течения, которое тесно связано с панк-роком.

Этимология 
Среди значений, в зависимости от контекста, могло быть просто «подонок», «негодяй» или «пакостник», во всех остальных случаях как эмоциональное нецензурное выражение. На уличном жаргоне так называли проституток. Именно в этом значении слово «панк» встречается в пьесе Уильяма Шекспира «Мера за меру».

Истоки и влияния 
Панк берёт своё начало в 1960-х годах, когда под влиянием The Beatles и The Rolling Stones стало появляться много молодёжных команд, исполняющих рок-н-ролл.

Относительно сырой и грубый (raw) звук, основанный всего лишь на нескольких аккордах, можно обнаружить в таких классических произведениях того времени, как «You Really Got Me» группы The Kinks. Родителями панка такого, каков он есть, была нью-йоркская группа The Ramones. Они первые начали классифицировать себя как панков, создали внешний стиль и стиль игры. К концу 1960-х годов вызывающе примитивное звучание, в соединении с вульгарной манерой поведения на сцене, стала культивировать американская команда The Stooges. Её лидер Игги Поп отвергал музыкальную утончённость, ценил в рок-н-ролле необузданный драйв, выступал на концертах вымазанным в собственной крови и заканчивал бесчинства на сцене «нырянием» в толпу зрителей.

Связующим звеном между движением панков и предыдущим поколением битников выступила «крёстная мать панк-движения», Патти Смит.

Американский музыкант и общественный деятель , сыгравший важную роль в развитии контркультуры, в одном из интервью заявил, что панки выросли из «люмпен-хиппи».

Идеология 

Панки придерживаются различных политических взглядов, но в большинстве своём они являются приверженцами социально направленных идеологий и прогрессивизма. Распространенными воззрениями являются стремление к личной свободе и полной независимости (индивидуализм), нонконформизм, принципы «не продаваться», «полагаться на самого себя» (DIY — Do it yourself — «Сделай сам») и принцип «прямого действия» (direct action). Панки обычно выступают против любых форм авторитаризма, против патернализма и истеблишмента. Другие направления в политике панков включают в себя нигилизм, анархизм, социализм, антиавторитаризм, антипатернализм, антиистеблишмент, антимилитаризм, пацифизм, антикапитализм, антипотребительство, антирасизм, антисексизм, антинационализм, антифашизм, антиэйджизм.

Некоторые панки придерживаются консервативных взглядов, либо аполитичны (см. хоррор-панк).

Фэнзины 

Панк-культура породила значительное количество поэзии и прозы. Среди известных панк-поэтов следует отметить Патти Смит, Ричарда Хелла, Джона К. Кларка, объединение «The Medway Poets», а также Джима Кэрролла, чьи автобиографические работы считаются первыми из образцов панк-прозы.

Издавалось довольно большое количество фэнзинов (punk-zines), среди которых стоит упомянуть Maximum Rock-n-Roll, Punk Planet, CometBus, Flipside, Search and Destroy. Первым из такого рода изданий стал собственно журнал Punk, основанный в 1975 году Легсом Макнилом, Джоном Хольстромом и Гедом Данном.

О панке написано множество художественных и документальных книг. Также с понятием «панк» тесно связаны такие литературные жанры, как киберпанк, дизельпанк и стимпанк.

Внешний вид панков 

Панки отличаются пёстрым, эпатажным имиджем.
 Многие панки красят волосы в яркие неестественные цвета, начёсывают и фиксируют их лаком, бриллиантином или гелем, чтобы они стояли торчком. В 1980-х годах у панков стала модной причёска «ирокез». Носят рваные джинсы, заправленные в тяжёлые ботинки или подвёрнутые под тяжёлые ботинки (Dr. Martens) и кеды (Converse). Некоторые предварительно вымачивают джинсы в растворе отбеливателя, чтобы те пошли рыжими разводами. Манеру носить кеды начала группа Ramones, а саму эту манеру они переняли у мексиканской шпаны (также именуемой как «латиносы»).

 Куртка-косуха c кучей клёпок, рисунков и значков — была перенята как атрибут из 1950-х, когда мотоциклетная субкультура  и рок-н-ролл были неотделимыми компонентами. Панки первой волны стремились вернуть рок-музыке ту нарочитую задиристость и драйв, которые со временем отняла массовая коммерциализация музыки.
 В одежде преобладает стиль «DEAD», то есть «мёртвый стиль». Панки наносят черепа ☠ и знаки на одежду и аксессуары.
 Также панки носят различные атрибуты рокерских субкультур: напульсники, браслеты (преимущественно кожаные, с шипами, заклёпками и цепями и т. п.), также, зачастую, делают их сами. Многие панки делают татуировки.
 Панки зачастую носят рваные, протёртые джинсы; прицепляют к джинсам цепи, так же пришивают к джинсам различные нашивки, например с логотипами любимых панк-групп и политическими лозунгами.

Родственные субкультуры 
 Моды — предшественники и современники панков. Оказали влияние на панк-рок. Музыка модов — ска, соул.
 Straight edge-ры — движение, порождённое ранней американской хардкор-панк-сценой начала 1980-х, характернейшей особенностью которой является отказ от наркотиков, алкоголя и табака, а также от беспорядочных половых связей.
 Битники.

Субкультуры в рамках панк 
Субкультуры панка состоят из различных подгрупп, которые отличаются друг от друга различными подходами, музыкой и стилями одежды. Некоторые из этих групп являются антагонистическими по отношению друг к другу, и есть широкое несогласие с более крупными субкультурами.

Субкультуры, вышедшие из панка 
Некоторые субкультуры в начале были тесно связаны с панк-субкультурой, но в дальнейшем стали отдельным.

Упоминания в искусстве

В литературе 
 Легс Макнил и Джиллиан Маккейн. «Прошу, убей меня!»
 Майкл Тернер. «Эмблема тяжёлого рока»
 Фред и Джуди Верморел. «Sex Pistols: Подлинная история»
 Крейг О’Хара. «Философия панка: больше, чем шум»
 Илья Стогов. «Грешники» и «Анархия в РФ»
 Дмитрий Спирин. «Тупой панк-рок для интеллектуалов»
 Джон Кинг. «Человеческий панк»
 Генри Роллинз. «Железо»
 Ольга Аксютина. «Если я не могу танцевать, это не моя революция! DIY панк/хардкор сцена в России»
 Ричард Хэлл. «Погнали»
 Джо Мено. «Сделай погромче»
 Олег Бочаров. «Панк-энциклопедия»
 Кшиштоф Варга. «Текила»

В кинематографе 
 1977 — «Юбилей» (Великобритания)
 1984 — «Пригород» (США)
 1986 — «Сид и Нэнси» (Великобритания)
 1998 — «Панки из Солт-Лэйк-Сити» (США)
 2001 — «Что делать в случае пожара?» (Германия)
 2001 — «Энгель и Джо» (Германия)
 2002 — «Поваренная книга анархиста» (США)
 2013 — «Клуб CBGB» (США).
 2017 — «Город-Бомба» (США)

Аниме и манга 
 В аниме Battle Angel действие происходит в городе, заселённом панками и киборгами.
 В аниме и манге Nana рассказывается о панк-рок группе Blast. Также встречается упоминание о Sex Pistols, а прообразом одного из главных героев является Сид Вишес.
 В аниме и манге Paradise Kiss один из главных героев является ярым представителем панк субкультуры и вокалистом панк группы.
 В аниме Akira много представителей данной субкультуры.
 В аниме Detroit Metal City вокалистка панк-группы вообразила главного героя Сидом Вишесом, вернувшимся с того света.
 В аниме и манге JoJo no Kimyou na Bouken Part 5: Ougon no Kaze присутствует станд, отсылающий на группу Sex pistols.

См. также 
 Анархия
 Панк-мода
 Идеологии панка

Примечания

Литература 
 Крейг О’Хара. Философия панка больше, чем шум
 Аксютина О. А. Панк-культура как феномен молодежной контркультуры  // Современные трансформации российской культуры. — М.: Наука, 2005. — С. 564—603
 Аксютина О. А. Власть и контркультура в 1980-е — 1990-е годы. Панк как этика и эстетика противостояния
 Аксютина О. А. DIY — протест против коммерческой культуры: массовая музыка и андеграунд
 Олег Бочаров. Панк-энциклопедия 
 
 Маркус Г. Следы помады: Тайная история XX века / Пер. с англ. А. Умняшова под ред. В. Садовского. М.: Гилея, 2019.
 Джон Кинг — «Человеческий панк »

Ссылки 

 О панк контркультуре
  «Карнавал безумия» // журнал Смена, 1979 — одно из первых упоминаний о панке в советской прессе

 
Стили одежды
Музыкальные субкультуры